Handbollsligan 2022/2023 är den 89:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll på herrsidan.

Ystads IF är regerande mästare.

Deltagande lag 
14 lag kvalificerade sig för spel i Svenska Handbollsligan 2022/2023 utifrån resultaten i Handbollsligan 2021/2022 och Allsvenskan i handboll för herrar 2021/2022.

Tabeller

Poängtabell

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Referenser

Externa länkar 
 

Säsonger av Elitserien i handboll för herrar
Handbollssäsongen 2022/2023
Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023